Lachey ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Lachey (* 1973), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Vanessa Lachey (* 1980), US-amerikanische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin